Freitensi – abitanti di Coronel Freitas
Freitensi – abitanti di José de Freitas